Amós Salvador es el nombre de dos políticos españoles:
Amós Salvador Rodrigáñez, político liberal de la Restauración.
Amós Salvador Sáenz y Carreras, político republicano y ministro de Gobernación en 1936.